Цветки́ — название населённых пунктов в России:

 Цветки — деревня в Можайском районе Московской области.
 Цветки — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Цветки — деревня в Торопецком районе Тверской области.